Arbeitsoberfläche steht für:
 Desktop-Umgebung, die graphische schnittstelle moderner Computer
 Desktop (grafische Benutzeroberfläche), die Hintergrundfläche der Fenstermetapher in Desktop-Umgebungen